Плиска — рід птахів родини Плискових (Motacillidae) ряду Горобцеподібних (Passeriformes).

Топонім 

 Плиска — село Лановецького району Тернопільської області.
 Плиска — місто в Болгарії.

Див. також 
 Плис